Cet article présente le classement des pays selon leurs prélèvements d'eau, selon la publication annuelle The World Factbook de l'agence de renseignements américaine CIA.

Classement 2017 
Le tableau ci-dessous regroupe les valeurs de prélèvements d'eau données par The World Factbook de la CIA en 2017. Il s'agit en 2022 des valeurs les plus récentes données par la CIA.

Les prélèvements totaux ont été calculés en sommant les prélèvements domestiques, industriels et agricoles.

 Notes
 Les données du Maroc n'incluent pas l'ancien Sahara occidental.
 Les données de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont identiques car elles combinent toutes les deux les données des deux territoires.

Notes et références

Articles connexes 
 Utilisation de l'eau

Liste en rapport avec la géographie
Eau par pays